Singles
 Impossible (Captain Hollywood Project) (1993)
 Impossible (Edyta) (2003)
 Impossible (Kanye West) (2006)
 Impossible (Daniel Merriweather) (2009)
 Impossible (Måns Zelmerlöw) (2009)
 Impossible (Anberlin) (2010)
 Impossible (Shontelle) (2010)
 Impossible (Nothing but Thieves) (2020)

 Films
 Imposible (2004 film) - Argentijnse film
 Impossible (2015 film) - Chinese film